Валтер Гимараес (; ), более известный под именем Валдир () — бразильский футболист, центральный защитник, выступал за сборную Бразилии, за которую провёл шесть матчей.

С 1931 по 1934 год Валдир выступал за «Ботафого», в составе которой выиграл два чемпионата Федерального округа Бразилии.

Награды и достижения 
  Чемпион Федерального округа (1891—1960) (2): 1933, 1934

Примечания 

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Ботафого»
Игроки ФК «Фламенго»